Mistrzostwa Świata Mężczyzn w Curlingu 1959 odbyły się pod nazwą Scotch Cup, były to pierwsze mistrzostwa świata mężczyzn. W turnieju rywalizowały ze sobą reprezentacje Kanady i Szkocji. Odbyło się pięć meczów, 1. rozegrano w Edynburgu, 2. i 3. w Perth, dwa ostatnie w Falkirk.



Reprezentacje

Round Robin

Sesja 1. 
9 marca 1959, Edynburg

Sesja 2. 
10 marca 1959, Perth

Sesja 3. 
10 marca 1959, Perth

Sesja 4. 
11 marca 1959, Falkirk

Sesja 5. 
11 marca 1959, Falkirk

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia 
 

1959
1959 w curlingu
Curling w Szkocji
Sport w Edynburgu
Sport w Perth (Szkocja)
Falkirk
1959 w Wielkiej Brytanii